'
Bad Taste (film), een film uit 1987, geregisseerd door Peter Jackson
Bad Taste (platenmaatschappij), het IJslandse platenlabel
Bad Taste Records, een Zweeds platenlabel
Bad Taste (album), een album van de Killer Barbies